Сирс, Роберт может быть ссылкой на одного из следующих людей:

  (1884–1979), американский фехтовальщик и пятиборец.
 , американский педиатр.
 Сирс, Роберт Ричардсон (1908–1989), американский психолог.